Khar Nuur (, lago negro)  puede referirse a varios lagos en Mongolia:
 Khar Nuur (Zavkhan)
 Khar Nuur (Khovd)